En taxonomía, Anaplasmataceae es una familia de proteobacterias
 intracelulares patógenas que infectan animales y que incluye los géneros Anaplasma, Ehrlichia, Neorickettsia y Wolbachia, los cuales tiene una relación entre sí según el siguiente cladograma.

Referencias

Bibliografía 
 Dumler (J.S.), Barbet (A.F.), Bekker (C.P.J.), Dasch (G.A.), Palmer (G.H.), Ray (S.C.), Rikihisa (Y.) and Rurangirwa (F.R.): Reorganization of genera in the families Rickettsiaceae and Anaplasmataceae in the order Rickettsiales: unification of some species of Ehrlichia with Anaplasma, Cowdria with Ehrlichia and Ehrlichia with Neorickettsia, description of six new species combinations and designation of Ehrlichia equi and 'HGE agent' as subjective synonyms of Ehrlichia phagocytophila. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2001, 51, 2145-2165.
 LPSN: List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature

Rickettsiales